Puede referirse a:
Charata, ciudad de la Argentina;
 charata, nombre vulgar del ave Ortalis canicollis.